

Droits 
 le pouvoir, en philosophie
 le pouvoir politique
 les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État
 le pouvoir, en sociologie

Science-fiction 
 Un pouvoir, ou super-pouvoir, dans les œuvres de science-fiction, est une capacité surhumaine extraordinaire

Propriété physique ou chimique
Terme de physique ou chimie caractérisant une faculté de la matière.

 Pouvoir calorifique
 Pouvoir calorifique supérieur
 Pouvoir éclairant
 Pouvoir germinatif
 Pouvoir méthanogène
 Pouvoir séparateur, voir pouvoir de résolution

Titres 
 Cinéma
 Le Pouvoir, un film de Patrick Rotman (2013).

 Musique
 Pouvoirs, un album de Bernard Lavilliers (1979).
 Pouvoir, album de Madilu System (1999).

 Littérature
 Le Pouvoir, un roman dystopique de Naomi Alderman publié en 2018 en France.

 Autres
 Pouvoirs, une revue française.

Voir aussi 
 Contre-pouvoir

Notes et références 

Homonymie de titre